Tchamitchian ist der Nachname von:
Claude Tchamitchian (* 1960), französischer Musiker
Philippe Tchamitchian (* 1957), französischer Mathematiker